Ochner ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Ochner (* 1953), deutscher Fondsmanager
 Nadya Ochner (* 1993), Südtiroler Snowboarderin